Fei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xifei He, vattendrag, Anhui, 
 Beifei He, vattendrag, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar